Salto das Águas é uma cachoeira que fica aproximadamente a 5 km do centro de São Martinho (Santa Catarina).

Nesta região do município encontra-se uma natureza que impressiona (podem ser vistos facilmente: tucanos, bugios, gralhas, entre outros inúmeros pássaros, insetos, plantas e principalmente bromélias).

Salto Aguas
Geografia de São Martinho (Santa Catarina)